Karimganj (district), een district van de Indiase staat Assam
 Karimganj (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Karimganj